Bercero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bercero (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Bercero (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar